Exposed – album Kristinii DeBarge
 Exposed – album Vince’a Neila
 Exposed – album Mike’a Oldfielda